Jméno a příjmení Jaroslav Císař má více nositelů:

 Jaroslav Císař (1894–1983) – český astronom, matematik a jazykovědec
 Jaroslav Císař (hokejista) (1913–1971) – československý hokejový útočník
 Jaroslav Císař (knihovník) (* 1955) – český knihovník, publicista, scenárista a beletrista